Latino steht für:

 Latino, Person lateinamerikanischer Herkunft

 Latino Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Juan Latino, ehemalige Ortschaft in Bolivien

Latino ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Nunzio Latino (1937–2021), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Jackson
 Juan Latino (Latinist) (1518–1596), spanischer Latinist

 Latinos steht für:
 Latinos (Sohn des Odysseus), Sohn der Kirke (griechische Mythologie)
 Latinos (Grammatiker), griechischer Grammatiker der Kaiserzeit
 Latinos FC, Fußballverein aus George Town, Cayman Islands

Siehe auch:
 Latino Theater Company (Los Angeles, USA)

 Latina, Latinus, Ladino (Begriffsklärungen)